Donald Philip Tregonning, né le  et mort le , est un joueur de tennis et entraîneur australien.

Il a été demi-finaliste en double mixte aux Championnats d'Australie en 1953 et quart de finaliste en double messieurs aux Championnats d'Australie en 1949 et 1953.

Tregonning était l'entraîneur danois de la Coupe Davis et l'entraîneur du finaliste de Wimbledon Kurt Nielsen.

Tregonning a joué dans un célèbre match de l'Open d'Australie au cours duquel l'arbitre est parti dîner .

Lors des honneurs de l'anniversaire de la reine 2019, Tregonning a reçu la médaille de l'ordre d'Australie.

Références

Liens externes 

Récipiendaire de la médaille de l'ordre d'Australie
Naissance en novembre 1928
Entraîneur australien de tennis
Décès en septembre 2022
Décès à 93 ans